Presles puede referirse a: 

 Presles, comuna francesa situada en Calvados.
 Presles, comuna francesa situada en Isère.
 Presles, comuna francesa situada en Valle del Oise.